Лос Сапос има више значења:

 Лос Сапос (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Сапос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Сапос, Ранчо ла Фе (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Сапос (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику